Eilenburg bezeichnet:

Eilenburg, eine Stadt in Sachsen
die Eilenburg, eine Burg in o. g. Stadt

Verwaltungseinheiten:
das Amt Eilenburg
den Kreis Eilenburg (1952–1990)
den Landkreis Eilenburg (1990–1994)
den Verwaltungsverband Eilenburg-West

Personen:
Eulenburg, auch Ileburg, ein Adelsgeschlecht
Heinrich I. von Eilenburg
Heinrich II. von Eilenburg
Dietrich von Landsberg und Eilenburg

Schiffe: 
 verschiedene Schiffe, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Eilenburg

Sonstiges:
den Bahnhof Eilenburg
das Amtsgericht Eilenburg
den Flugplatz Eilenburg